Cabo de Gata kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cabo de Gata (udde i Spanien), Andalusien, Provincia de Almería, 
 El Cabo de Gata, ort, Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar